Municipio de Floyd puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Floyd (condado de Sanborn, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Sanborn.
 Municipio de Floyd (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Floyd (condado de Putnam, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Floyd (condado de Floyd, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Floyd (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Floyd (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Floyd (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.